Никола́й Нови́цкий:
 Новицкий, Николай Александрович (1825—1893) — генерал-лейтенант, военный агент в Лондоне и во Флоренции.
 Новицкий, Николай Дементьевич (1833—1906) — генерал от кавалерии, член Военного совета Российской империи.
 Новицкий, Николай Михайлович (1919—1942) — старший сержант, Герой Советского Союза.